Уара (, ):

  — город в Бенине, коммуна Гогуну департамента Алибори.
 Уара — департамент региона Ваддай, Чад.
 Уара — древний город на территории Чада.
 Уара — посёлок в Чили.
 Уара — река в Центральной Африке, правый приток Мбому.